

Patronyme 

 William Aiton (1731-1793), un botaniste britannique ;
 William Townsend Aiton (1766-1849), un botaniste britannique, fils du précédent.

Toponyme 

 Aiton, une commune française de Savoie ;
 Aiton, une commune de Roumanie, dans le județ de Cluj.

Langue 
Aiton peut aussi désigner :
 aiton, une langue tai-kadai de l'Inde, apparentée au shan de Birmanie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme